Богомолов — російське прізвище.

Відомі носії:

Жінки 
 Богомолова Світлана Вікторівна (* 1978) — російська та українська футболістка, нападниця.

Чоловіки 
 Богомолов Артем Євгенович — бригадний генерал Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
 Богомолов Володимир Йосипович (1924—2003) — радянський і російський письменник, автор роману «Момент істини».
 Богомолов Дмитро Васильович (1890—1938) — український та радянський дипломат.
 Богомолов Михайло Антонович (1907—1981) — професор, ректор Донецького національного технічного університету (1952—1968).
 Богомолов Олександр Вікторович — доктор філологічних наук, Директор Національного інституту стратегічних досліджень.
 Богомолов Олександр Олександрович (тенісист) (1984) — спортсмен - тенісист.
 Богомолов Олександр Сергійович (1954) — спортсмен - тенісист.
 Богомолов Олександр Трохимович (?—?)  — поручник, командир роти, до якої був зарахований Тарас Шевченко під час Аральської експедиції.
 Богомолов Юрій Олександрович (* 1937) — радянський і російський кінознавець, кіно- та телевізійний критик, дисидент.
 Богомолов Костянтин Юрійович ( 1975) — російський театральний режисер і поет.

Примітки 

Російські прізвища